Большо́е Морско́е (устар. Майнычин-Анкаватын) — крупное озеро на северо-востоке Колымской низменности в Якутии.

Площадь озера составляет 205 км². Водосборная площадь — 382 км². 

Из озера вытекает река Анкаваам (приток реки Большая Чукочья). Рядом находится Малое Морское озеро (Мокачен-Анкаватан) площадью 58,2 км².

В 1994 году создана особо охраняемая природная территория «Озеро Большое Морское (Озеро Большое море)» .

Примечания 

Бассейн Большой Чукочьей
Озёра Якутии
Охраняемые природные территории Якутии